Eildermann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eildermann (1879–1955), Lehrer, Autor und Gesellschaftswissenschaftler sowie ein Aktivist der Arbeiterbewegung
 Luise Eildermann (1899–1986), deutsche Politikerin (KPD) und Frauenrechtlerin
 Robert Eildermann (1912–1984), deutscher Autor, schrieb vorwiegend in niederdeutscher Sprache
 Wilhelm Eildermann (1897–1988), deutscher, kommunistischer Politiker (SPD/KPD/SED), Hochschullehrer und Journalist